Шепли:

Фамилия 
 Шепли, Джордж Фостер (1819—1878) — американский политик, генерал армии Союза во время Гражданской войны, 18-й губернатор Луизианы.
 Шепли, Ллойд (1923—2016) — американский экономист и математик, лауреат Нобелевской премии по экономике (2012).
 Шепли, Харлоу (1885—1972) — американский астроном.

См. также 
 Вектор Шепли — принцип оптимальности распределения выигрыша между игроками в задачах теории кооперативных игр.
 Лемма Шепли — Фолкмана
 Сверхскопление Шепли